Tethys – satellite naturale di Saturno
Tethys – figura della mitologia greca
Tethys  – genere di molluschi nudibranchi appartenente alla famiglia Tethydidae